Финал Кубка Англии по футболу 1971 года стал 91-м финалом старейшего футбольного кубкового турнира в мире, Кубка Англии. Матч состоялся 8 мая 1971 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём встретились английские клубы «Ливерпуль» и «Арсенал». Победу в матче со счетом 2:1 одержал «Арсенал».

Детали матча

Ссылки 
 Отчёт матча на сайте LFC History

1971
Футбол в Европе в 1971 году
Кубок Англии 1971
Кубок Англии 1971
События 8 мая
Май 1971 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1971 году
1971 год в Лондоне